Bethany Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bethany Lutheran Church (Iron River, Michigan), NRHP-ID: 83003664
 Bethany Lutheran Church (Oilmont, Montana), NRHP-ID: 93001375